Вејн има више значења:
 Округ Вејн (Јута)
 Округ Вејн (Њујорк)
 Округ Вејн (Џорџија)
 Округ Вејн (Ајова)
 Округ Вејн (Западна Вирџинија)
 Округ Вејн (Илиноис)
 Округ Вејн (Индијана)
 Округ Вејн (Кентаки)
 Округ Вејн (Мисисипи)
 Округ Вејн (Мисури)
 Округ Вејн (Мичиген)
 Округ Вејн (Небраска)
 Округ Вејн (Охајо)
 Округ Вејн (Пенсилванија)
 Округ Вејн (Северна Каролина)
 Округ Вејн (Тенеси)
 Вејн (Мичиген)
 Вејн (Њу Џерзи)
 Вејн (Оклахома)
 Државни универзитет Вејн